William Ball (1627-1690), astronome anglais ;
 William Lee Ball (1781-1824), représentant de la Virginie ;
 William Ball (1886-1942), footballeur anglais ;
 William Macmahon Ball (1901-1986), diplomate australien ;
 William Ball (1908-1979), skieur canadien ;
 William Ball (1931-1991), metteur en scène américain ;
 William L. Ball (1948-), ancien secrétaire à la Marine des États-Unis ;